Bastion, élément d'architecture d'une forteresse militaire ;
 Bastion, élément d'architecture de réseau d'un système d'information ;
 Le Bastion, bâtiment de la Préfecture de Police de Paris ;
 Le Bastion, un musée situé à Menton consacré à l'œuvre de Jean Cocteau ;
 Bastion, personnage de l'Univers Marvel ;
 Bastion, un jeu vidéo indépendant développé par Supergiant Games ;
 Bastion, une planète fictive de l'Univers étendu de Star Wars ;
 K-300P Bastion-P, un système de défense côtière russe ;
 ACMAT Bastion ou Arquus Bastion, un véhicule de transport de troupes français.

Voir aussi 
 Lou Bastioun.